Rónai Gyula (1828–1874) színész, színházi rendező
 Rónai Gyula (1861–1896) színész
 Rónai Gyula (1878–1943) gépészmérnök
 Rónai Gyula (1912–1976) hangmérnök